Bejit Josef steht für:

 Bejit Josef (Israel), Ort in Israel
 Bejit Josef (Buch), Buch von Josef Karo